Евстафий Антиохийский (; † 337 или 346) — архиепископ Антиохийский, один из Отцов Церкви IV века, всю жизнь был энергичным борцом против арианства. Почитается в лике святителей, память в Православной церкви совершается  в високосный год,  в невисокосные годы.

Жизнеописание 
Родился в Сиде Памфилийском во второй половине III века. Он был епископом города Берии, пользовался любовью и уважением народа и по ходатайству паствы был возведён отцами I Вселенского собора (325) на Антиохийскую кафедру.

Святитель Евстафий был глубоко образованным богословом, а также отличался обширными познаниями в науках светских. Когда на Востоке стало распространяться арианство, Евстафий ревностно боролся — устно и письменно — за чистоту Православной веры. В 325 году император Константином Великим (306—337) был созван I Вселенский собор. Первым председателем на этом Соборе был святитель Евстафий. Собор осудил учение Ария и изложил православное исповедание в Символе веры. «Неистового Ария», как назвал его святитель Евстафий, не пожелавшего отказаться от своего заблуждения, и его единомышленников Собор, лишив сана, отлучил от церкви.

Однако среди епископов, подписавших Никейский Символ веры, были и такие, которые сочувствовали ереси Ария и подписали акты Собора не по убеждению, а боясь отлучения. После Собора начались их происки против святителя Евстафия. С великой хитростью они добились его согласия на созыв в Антиохии поместного собора. Подкупив одну блудницу, они подговорили её явиться на собор с грудным младенцем и лжесвидетельствовать, что отцом младенца является святитель Евстафий, нарушая Апостольские правила о том, что обвинение на священнослужителя следует принимать при подтверждении двух свидетелей. Согласно версии, изложенной Афанасием Великим в «Истории ариан», после раскрытия первой лжи Евсевий Никомидийский донёс императору Константину, будто Евстафий оскорбительно отзывался о его матери. В результате собор объявил Евстафия низложенным. Он без суда был отправлен в ссылку во Фракию.

Но ложность обвинения вскоре открылась: тяжко заболев после клеветы, женщина раскаялась, призвала клириков и в присутствии многих людей исповедала свой грех. Однако к этому времени Константин Великий умер, и на престол вступил его сын Констанций, разделявший взгляды Ария и покровительствовавший арианствующим епископам.

Святитель Евстафий и в ссылке всё так же ревностно боролся за Православие. Скончался в ссылке в городе Филиппах, или , в 337 году (по Н. П. Барсову — около 346 года).

В 482 году мощи святителя Евстафия с честью были перенесены из Филипп в Антиохию к великой радости антиохийцев, не перестававших почитать и любить своего патриарха-исповедника. Святителя Евстафия чтили великие святители IV века Василий Великий, Иоанн Златоуст, Афанасий Александрийский, Епифаний Кипрский, Анастасий Синаит и Иероним Стридонский. Церковный историк епископ Феодорит Кирский называл святителя Евстафия столпом Церкви и благочестия, наравне со святителем Афанасием Александрийским и другими епископами, главными поборниками Православия.

Творения 
Его сочинения были посвящены, главным образом, полемике против ариан:
 «Восемь книг против Ария»;
 «О душе» (собственно о душе Иисуса Христа);
 толкование на Книгу Притч (VIII, 22 и IX, 5), псалмы (15, 56, 92).
Отрывки из этих сочинений сохранились у Феодорита в его «Диалогах», и в актах Второго Вселенского собора.

В полном составе дошли до нас лишь два сочинения Евстафия: «Об аэндорской волшебнице» и «Речь императору Константину».

Сочинения святителя Евстафия включены в 18-й том Patrologia Graeca.

Из сочинений Евстафия на русском языке издано:
 Слово о трапезе в доме Лазаря и его сестёр Марии и Марфы. / пер. Н. П. Кудрявцева. // Богословский вестник. — 1903, июль — август. — № II. — С. 1—14.

Примечания

Литература 
 Барсов Н. П. Представители догматико-полемического типа проповеди в IV веке. — Харьков, 1886.
 
 Никифоров М. В. Святитель Евстафий Антиохийский и его трактат об аэндорской волшебнице.  // Церковь и время : журнал. — № 61.

Ссылки 
 Святитель Евстафий, архиепископ Антиохийский  на сайте Православие.Ru
 

 

Отцы Церкви
Святители
Умершие в IV веке